Damnation (dannazione in lingua inglese) può riferirsi a:

Musica 
 Damnation – album degli Opeth del 2003
 Damnation – album dei Gaia Epicus del 2009
 Damnation (Ride the Madness) – album di Eva O del 1999
 Damnation – gruppo musicale metal polacco
 Damnation – gruppo musicale metal svedese
 Damnation – gruppo musicale metal canadese
 Damnation – gruppo musicale punk statunitense

Altro 
 Damnation – sparatutto in terza persona
 DamNation – film documentario del 2014 diretto da Ben Knight e Travis Rummel
 Damnation – serie televisiva del 2017